Der Ballsportverein Sachsen Zwickau e.V. ist ein deutscher Frauenhandballverein aus der sächsischen Stadt Zwickau, dessen 1. Mannschaft seit der Saison 2021/22 in der Bundesliga spielt.

Der Verein 
Seinen Ursprung hat der Verein in der BSG Aktivist Karl Marx Zwickau. 1969 wurde die komplette Mannschaft von der „BSG Sachsenring Zwickau“, Sektion Handball, übernommen. Bis auf zwei Spielzeiten war die Mannschaft immer in der obersten DDR-Liga vertreten. Am 8. August 1990 erfolgte die Ausgliederung aus der BSG und die Neugründung als eigenständigen Frauenhandballvereins. Der Verein hat über 190 Mitglieder, davon etwa zwei Drittel Kinder und Jugendliche. Aus der Jugendabteilung des Vereins, die 1994 die deutsche A-Jugend-Meisterschaft gewann, gingen bekannte Spielerinnen wie Michaela Schanze, Mandy Kerkossa, Anja Unger, Kerstin Mühlner, Kristina Richter, Anke Schulz und Isabel Henker hervor. Seine Heimspiele trägt der Verein in der Sporthalle Zwickau-Neuplanitz aus.

Pro Saison sind neben zwei Erwachsenenteams, 6 bis 9 Teams im Nachwuchshandball in verschiedenen Spielklassen aktiv.

Größte Erfolge 
 Aufstieg in die 1. Bundesliga 1995, 2021
 Meister der 2. Bundesliga 1995 (Staffel Süd), 2021
 Deutscher A-Jugend-Meister 1994

Trainer 
(seit 1982)

 Rolf Steudemann (1982 bis August 1992)
 Csaba Arva (August 1992 bis April 1996)
 Bernd Groh (April 1996 bis November 1996)
 Rolf Steudemann (November 1996 bis März 1999)
 Andreas Bolomsky (März 1999 bis Mai 1999)
 Antanas Taraskevicius (Juli 1999 bis Mai 2001)
 Steffen Lederer (Juli 2001 bis Oktober 2004)
 Isabella Glaser (Oktober 2004 bis November 2005)
 Harry Olzmann (November 2005 bis Januar 2006)
 Csaba Arva (Januar 2006 bis November 2007)
 Steffen Wohlrab (November 2007 bis Dezember 2011)
 Norman Rentsch (Dezember 2011 bis Juni 2014)
 Jiri Tancoš (Juli 2014 bis Januar 2015)
 Daniela Filip (Januar 2015 bis Juni 2015)
 Karsten Knöfler (Juli 2015 bis Februar 2016)
 Andy Palm (März 2016 bis Februar 2017)
 Corina Cupcea (Interimslösung / März 2017 bis Mai 2017)
 Marko Brezić (Juli 2017 bis 17. November 2017)
 Corina Cupcea (Interimslösung / 17. November 2017 bis 30. Juni 2018)
 Rüdiger Bones (1. Juli 2018 bis 19. Dezember 2018)
 Norman Rentsch (seit 8. Januar 2019)

Saisonbilanzen seit 1991/92

Kader für die Saison 2022/23

Zugänge 2022/23 
 Hannele Nilsson, Rückraum, (Skövde HF)
 Nora Jakobsson van Stam, Aussen, (Skövde HF)
 Natacha Buhl, Kreis, (VfL Oldenburg)
 Lea Walkowiak, Rückraum, (HC Erlangen)
 Laura Nagy, Rückraum, (Nemzeti Kézilabda Akadémia)
 Aud Ingrid Silseth, Tor, (Ålgård Håndballklubb)
 Sara Odden, Rückraum, (Haukar Hafnarfjörður)
 Kaja Kristensen, Rückraum, (Oppsal IF)
 Lara Seidel, Außen, Rückraum, (HC Leipzig, ab Februar 2023, Zweitspielrecht BSV)

Abgänge 2022/23 
 Lena Hausherr, Außen, (Borussia Dortmund)
 Petra Nagy, Rückraum, (UHC Tulln)
 Chantal Wick, Rückraum, (Ajax København)
 Ela Szott, Tor, (Füchse Berlin)
 Pia Adams, Rückraum, (HSV Solingen-Gräfrath)
 Jenny Choinowski, Außen, (Karriereende)
 Isa-Sophia Rösike, Rückraum, (Karriereende)
 Carlotta Fege, Kreis, (SG 09 Kirchhof)
 Sarah Odden, (Haukar Hafnarfjörður, ab Januar 2023)
 Kaja Kristensen, (Ziel unbekannt, ab Januar 2023)

Zugänge 2023/24 

 Laura Szabó, (MTK Budapest)

Abgänge 2023/24 

 Nele Kurzke, (HC Leipzig)
 Rebeka Ertl, (Ziel unbekannt)

Aktueller Trainerstab

Jugend 
1994 wurde die weibliche A-Jugend Deutscher Meister. 

Im 2022 erstmals ausgetragenen DHB-Pokal der A-Jugend erreichten die Zwickauerinnen das Finale und unterlagen erst dort nach Hin- und Rückspiel (22:25 A; 27:29 H) dem TV Hannover-Badenstedt.

Weblinks 

 Homepage des BSV Sachsen Zwickau

Einzelnachweise 

 
Zwickau, BSV Sachsen
Bsv Sachsen Zwickau
Deutscher Frauenhandballverein